Nenúfar blanco puede referirse a:

Nenúfar blanco europeo, (Nymphaea alba), especie de planta acuática del género Nymphaea.
Nenúfar blanco boreal, (Nymphaea candida), especie de planta acuática del género Nymphaea.
Nenúfar blanco egipcio o loto egipcio, (Nymphaea lotus), especie de planta acuática del género Nymphaea.